Fool for Love (toneelstuk), een toneelstuk van Sam Shepard
Fool for Love (1985), een film van Robert Altman met Sam Shepard en Kim Basinger, gebaseerd op het toneelstuk van Sam Shepard
Fool for Love (album), een album van Paul Burch
Fool for Love (Das Pop), een nummer van Das Pop